Paul Schneider peut désigner :
 Paul Schneider (1897-1939), un pasteur allemand ;
 Paul Schneider-Esleben (1915-2005), un architecte allemand ;
 Paul Schneider (1927-2021), un artiste allemand ;
 Paul Schneider (1976-), un acteur américain ;
  (1976-), un réalisateur et producteur américain.